Munro kan som auktorsförkortning betyda:

 George Campbell Munro
 Ian Stafford Ross Munro
 William Munro

Robotskapade auktorsförkortningar